ECM kan henvise til:

 ECM Records – tysk pladeselskab
 Motorstyreenhed – styreenhed til nyere motorer, på engelsk engine control unit (ECU) eller engine control module (ECM)
 Ekstracellulær matrix – begreb indenfor biologi, også kaldt ekstracellulær masse
 Elektronisk angreb – del af elektronisk krigsførelse, på engelsk electronic countermeasures (ECM)